Jurassic World Evolution (с англ. — «Эволюция мира юрского периода») — компьютерная игра в жанре экономического симулятора разработанная Frontier Developments для Xbox One, Windows, PlayStation 4 и выпущенная 12 июня 2018 года. В ноябре 2020 года на платформе Switch. Игра основана на одноименной серии фильмов.

Геймплей 
В начале игры игроку будет доступен лишь один остров Исла-Матансерос, остальные острова, включая Исла-Нублар (один из островов фильма), открываются постепенно, по мере развития и достижения успехов. Климатические условия на различных островах довольно заметно отличаются. Суть игры состоит в постройке парка развлечений, с целью принесения прибыли (закусочные, тематические парки, и, соответственно, сами динозавры). Кстати, разведение и уход за динозаврами являются одними из первостепенных задач игрока.

Релиз 
Спустя 5 недель, по сообщению главы Frontier Developments, количество проданных копий составило 1 млн. В это число входят цифровые и физические копии.

Оценки

Интересные факты 
В Jurassic World Evolution заявлена сюжетная компания, написанная Голливудским сценаристом Джоном Зуур Платенном, она разворачивается практически параллельно с фильмом «Мир юрского периода 2», и содержит множество «отсылок» к фильму и книгам Майкла Крайтона. Сценарий занимает около 400 страниц, а все диалоги и реплики доктора Яна Малкольма (Джефф Голдблюм) озвучил сам актёр.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Компьютерные игры 2018 года
Экономические симуляторы
Компьютерные игры по «Парку юрского периода»
Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Компьютерные игры, разработанные Frontier Developments